Lagebezeichnung kann meinen
 Anatomische Lagebezeichnung
Lagebezeichnung (Geologie)